Vitis vinifera - espécie mais conhecida das vitáceas pela difusão da produção de vinho
 Vitis - gênero de plantas arbustivas da família das Vitaceae
 Videira (Santa Catarina) - município brasileiro 

Desambiguação